
Termin -{GTA}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Grand Theft Auto, video igra